Змагання в парному розряді проходили в рамках жіночого тенісного турніру SEAT Open Luxembourg 1999, який удев'яте відбувся в Люксембургу. Олена Лиховцева і Ай Суґіяма була чинними чемпіонками, але цього разу не брали участі.

Іріна Спирля і Кароліна Віс виграли титул, у фіналі перемігши пару Катарина Среботнік і Тіна Кріжан з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= І Спирля К Віс
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р Гранде М Машталіржова
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=66
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Є Костанич Т Писник
| RD1-score04-1=78
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Е Калленс Д Ван Рост
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Грдлічкова Б Ріттнер
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Плішке М Вайнгартнер
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Ореманс А-Г Сідо
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= К Клейстерс Ж Енен
| RD1-score09-1= 
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Я Кандарр С Пітковскі
| RD1-score10-1=w/o
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Бахманн К Фрає
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Л Куртуа А Губер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К Кросс Л Вудрофф
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= К Шоль Ф Тілл
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С Аппельманс А Кремер
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Тіна Кріжан К Среботнік
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= І Спирля К Віс
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=77| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Є Костанич Т Писник
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=65
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= М Ореманс А-Г Сідо
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Я Кандарр С Пітковскі
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= Л Куртуа А Губер
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Кросс Л Вудрофф
| RD2-score07-1= 
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Тіна Кріжан К Среботнік
| RD2-score08-1=w/o
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01= І Спирля К Віс
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= М Ореманс А-Г Сідо
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=4
| RD3-team03= Л Куртуа А Губер
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Посилання 
 ITF doubles results page 

SEAT Open Luxembourg, парний розряд
Luxembourg Open
1999 у люксембурзькому спорті